El término Quest (búsqueda, en inglés), o The Quest, puede referirse a:

 Quest Corporation, una empresa japonesa desarrolladora de videojuegos, conocida especialmente por su saga Ogre Battle;
 Quest Software, una compañía estadounidense dedicada al desarrollo de herramientas informáticas para la gestión de sistemas;
 Quest 64, un videojuego para la consola Nintendo 64 desarrollado por Imaginner;
 la película de artes marciales The Quest (1996), dirigida y protagonizada por Jean-Claude Van Damme;
 la novela de ciencia ficción Quest, escrita por el alemán Andreas Eschbach y publicada el año 2001;
 el cantautor filipino Quest, quien se dio a conocer con su sencillo «Sige Lang» (2012).
 Quest (rapero), cantante de reguetón nacido en Orlando, Florida.